Більбао. Grand Slam Chess Final 2008 — фінальний турнір серії «Великого шолому» 2008 року проходив в Більбао (Іспанія) з 2 по 13 вересня 2008 року.

Інформація про турнір 

Категорія турніру — ХХІІ (середній рейтинг — 2769). Двоколовий турнір

Розклад змагань: Ігрові дні: 2-6, 8-10, 12-13 вересня

Вихідні дні: 7 та 11 вересня

Час початку партій — 18.00. Час київський.

Склад учасників:
 Вішванатан Ананд , 2798
 Василь Іванчук , 2781
 Веселин Топалов , 2777
 Магнус Карлсен , 2775
 Теймур Раджабов , 2744
 Левон Аронян , 2737

Рух по турах

Таблиця турніру

Підсумки в традиційній системі підрахунку 
  Веселин Топалов — 6½
  Магнус Карлсен — 5
  Левон Аронян — 5
  Василь Іванчук — 5
  Теймур Раджабов — 4½
  Вішванатан Ананд — 4

Переможець 
 Веселин Топалов

Посилання 
 Офіційний сайт турніру
  Бразильський сайт турніру 

2008 у шахах
Більбао (шаховий турнір)
Вересень 2008